Башаид (, ) — село в Сербии, в общине Кикинда, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 3503 жителя (по переписи населения 1991 года — 3741 житель).

Село находится в 22 км южнее Кикинды по дороге Кикинда — Зренянин, в 3 км восточнее от Кикиндского канала.

История 
Упоминается в XIV веке, в 1441 году им владел Георгий Бранкович, в конце XVI века село обезлюдело. Село было вновь выстроено на этом месте в первой половине XVIII века под названием Мала-Кикинда. С 1751 года по 1754 год здесь поселились сербы из Помориша и Потися.
В 1777 году население переселяется в близлежащую пустошь неподалёку от Башаида, тогда население было 773 человека, в 1971 году уже — 3982 жителя.

Демография 
В селе Башаид, по переписи 2002 года проживали 2661 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 38,4 лет (36,6 года у мужчин и 40,1 года у женщин). В селе есть 1106 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,17.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины